Михаи́л Влади́мирович Скаря́тин  (, 6 мая 1883 — 6 ноября 1963, Глион, Швейцария) — полковник русской императорской армии из рода Скарятиных. Известен главным образом как исследователь Каббалы, оккультист и египтолог, двадцать лет проживший в Египте. 

В брошюре «Жертва», опубликованной в 1925 г. под псевдонимом Эне́ль, представлял расстрел царской семьи как ритуальное убийство, совершённое якобы семитами с целью «разрушения всемирно установленного порядка и порабощения озверевшего человечества».

Биография 
Происходил из дворян Орловской губернии. Сын генерал-лейтенанта, егермейстера Владимира Владимировича Скарятина и княжны Марии Михайловны Лобановой-Ростовской (племянница министра иностранных дел А. Б. Лобанова-Ростовского). Имел трёх сестёр.

По окончании курса на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета 4 декабря 1905 года поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Кавалергардский полк. Произведен в корнеты (28 сентября 1906 года). Дослужился до полковника Кавалергардского полка.

Во время Первой мировой войны был откомандирован по состоянию здоровья в часть, оставшуюся в Петрограде. После революции 1917 года эмигрировал во Францию, жил на Лазурном Берегу, принимал участие в работе группы эзотериков полковника Шардона. В 1931 году переехал в Египет, а оттуда в 1953 году — в Швейцарию.

Будучи знатоком древних восточных языков, значительную часть своей жизни посвятил расшифровке папирусов, чьё содержание имело отношение к магии. В своих исследованиях находился под влиянием Антуана Фабра д’Оливе и занимался поиском Традиции в египетской культуре. Во время жизни в Египте, вероятно, познакомился с Рене Геноном, который написал несколько рецензий на работы Скарятина.

Помимо гуманитарной сферы Скарятин затем углубился в паранауки, связанные с энергетикой (в том числе радионику, радиэстезию и биоэлектрику), сотрудничая на этой почве с инженером и изобретателем Георгием Лаховским, геофизиком Ги Тье, парапсихологами Андре де Белизалем и Леоном Шомери. Работая с ними, Скарятин, разработал, на основе «полувекового изучения древних культур» и отдельно взятого древнеегипетского амулета, универсальный маятник для радиэстезии, который описал в своей книге «Первый шаг в терапевтической радиэстезии» (1949). К этой же теме Скарятин вернулся в следующей книге, посвященной лечению рака на расстоянии путём излучений (1951).

До конца жизни оставался православным, был старостой русской церкви в Каире, директором Русского отдела Министерства внутренних дел Египта.
Вел затворнический образ жизни. Скончался и был погребён в Глионе (Швейцария).

Сведения о биографии и настоящее имя Энеля, якобы «открытые» Олегом Платоновым и Сергеем Фоминым, были известны западной историографии ещё в 1960-е гг. Там же, в особенности во франкоязычных изданиях, содержится и информация о Скарятине.

Жена — Леонтина Цезаревна, дочь — Наталия Михайловна (26.08.1916—?)

Спорные моменты биографии

Профессиональные навыки 
Занимаясь египтологией, свою специализацию и знание древнеегипетского языка Скарятин получил из неочевидных источников. Ни один из крупных ученых-египтологов того периода, в том числе европейских, не являлся его преподавателем в годы учёбы в Санкт-Петербургском университете, тем более что Скарятин получил образование на юридическом, а не Восточном факультете университета.

Указание некоторых источников на то, что он сумел приобрести необходимые, весьма сложные профессиональные навыки во время пребывания в Египте в начале XX века и дома самоучкой освоить древнееврейский язык, представляются тем более сомнительными, равно как и скачок от кадрового офицера гвардейской кавалерии к ученому-египтологу и семитологу. Упоминающаяся там же «неоспоримый научный авторитет» Скарятина, который «подтверждало и международное научное сообщество», неясно коррелирует с тем, что сочинения Скарятина носят откровенный мистико-эзотерический характер и очевидно не соответствуют этосу написания научных работ.

Отсылка на компетентность Скарятина в этой связи идет к его научным публикациям в сборниках Французского института археологии Востока, однако поиск в каталогах выдает только одну работу — «Загадку жизни и смерти» — в 1935 году. Любопытно, что эта публикация (а именно её переиздание отдельным томом в 1966 году) упоминается тогда же в «Годичной библиографии по египтологии» (№ 66193) со следующей рецензией:

 Автор, настоящее имя которого Михаил Скарятин, излагает в данной работе египетские концепции смерти в соответствии с принципами теософии. Он обнаруживает чудесное знание конструкции пирамид, предполагает, что египтяне верили в Воскресение, и переводит тексты согласно своим собственными идеям. В книге содержится скорее Символ веры, чем наука.

Это, тем не менее, не мешает российскому историку Петру Мультатули называть Скарятина «крупнейшим специалистом по тайнописи и магическим алфавитам», книги которого «до сих пор пользуются большим авторитетом у специалистов в этой области». Ссылки на работы Скарятина отсутствуют в серьезной научной литературе, зато о нём охотно пишут оккультные авторы: так, о его исследованиях в области «древней мудрости» упоминает сотрудник американской разведки, автор оккультных бестселлеров Питер Томпкинс в своей книге «Магия обелисков» (1981). Примечательно, что скептически к навыкам и знаниям Скарятина относился даже переводчик его работы «Жертва» на русский язык некий Б. Верный.

В качестве признания научной общественности подается и выход трудов Скарятина в «специализированных издательствах в Лондоне». Однако лондонское издательство «Райдер и Компания», где в 1936 году вышла книга Скарятина «Послание сфинкса», до этого публиковало работы по теософии (к примеру, «Это теософия?» Эрнеста Вуда) и выпускало известный британский журнал оккультной направленности «Оккультное обозрение» (The Occult Review). Издательство «Омниум Литерэр», в котором в 1959 году появилась работа Скарятина «Гномология», впоследствии выпустило, наряду с другими такой же направленности, книги «Атлантические корни древнего Египта» Марсели Вайсен-Шумлянской (Origines atlantiques des anciens Égyptiens, 1965) и «Книгу паранормального» Джимми Гюйё (Le livre du paranormal, 1973). В каталоге издательства Скарятин при этом назван «египтологом, каббалистом и радиэстезистом».

Брошюра «Жертва» 
Что касается брошюры «Жертва», то неудивительно, что и к вопросу исследования убийства царской семьи Скарятин подошел с позиций оккультизма. Как отмечает специалист по еврейскому мистицизму К. Ю. Бурмистров (Институт философии РАН), автор привлек «весь арсенал оккультных наук», в том числе «и арканологию Таро, и псевдоегипетскую магию, и лингвистическую каббалистику французского оккультиста Фабра де Оливе», создав, таким образом, «изощренный оккультный этюд».

В 1931 году брошюру Скарятина переработал и издал в Германии на немецком языке под названием «Загадочные знаки в помещении цареубийства» известный антисемитский журналист Григорий Шварц-Бостунич. В подготовке этого издания участвовал и Б. Верный. Материалы Скарятина в переводе Бостунича использовал Гельмут Шрамм для подготовки обобщающей работы «Ритуальное убийство у евреев» (1943).

Работа в государственных структурах Египта 
Ещё одним непонятным сюжетом биографии Скарятина является работа в МВД Египта в ранге директора некоего «русского отдела». Известно, что дипломатические отношения между Россией (в то время ещё СССР) и Египтом были установлены в августе 1943 года, и отдел, если он существовал в действительности, мог быть уже только советским. Однако до 1953 года (время отъезда Скарятина в Швейцарию) СССР был периферийным партнером Каира и в МВД едва ли создавался специальный отдел. Возможно, Скарятин некоторое время был консультантом египетского министерства по вопросам взаимодействия с русской диаспорой, и эта должность затем была превратно истолкована.

Труды 
 Жертва. Нови Сад: тип. Заря, 1925 (пер. с фр. издания — Paris, 1925)
 Essai d’astrologie cabbalistique. Toulon: Imprimerie Mouton F. Cabasson, 1929.
 Post Mortem. Cabasson, 1929.
 La Langue sacrée. Paris: Fua-Lamessine, 1934.
 Le Mystère de la vie et de la mort: d’après l’enseignement des temples de l’ancienne Egypte // Institut français d’archéologie orientale. Vol. 1, 1-re et 2-е part. Le Caire, 1935.
 A Message from the Sphinx. London: Rider & Co., 1936.
 Premier pas en radiesthésie thérapeutique. Le Caire: Editions al-Maaref, 1949.
 Radiations des formes et cancer. Le Caire: Editions al-Maaref, 1951.
 Traitement à distance par radiations. Dangles, 1959.
 Gnomologie. Paris: Ed. des Champs-Elysées «Omnium littéraire», 1959.
 La Trilogie de la Rota (в 3-х томах: D’astrologie et de Cabbale, Rota ou la Roue Celeste, Manuel de Cabbale practique). Lyon: Paul Derain, 1961.
 Les origines de la Genèse et l’enseignement des temples de l’ancienne Égypte. Paris: G.P. Maisonneuve & Larose, [1963].
 L’Enfant du Nil. Ed. Maisonneuve, 1966.
Approche Thérapeutique. Paris, 2001. Ed. Arka. (Premiers pas en Radiesthésie Thérapeutique, + Radiations des Formes et Cancer, +Traitement a Distance par Radiation).
 Le Monde astral et l’Occultisme. Ed. Ibacom, 2016, 230 pgs.
 Science Egyptienne et Médecine de l’Astral. Ed. Ibacom, 2016, 200 pgs.
 Radiesthésie thérapeutique. Ed. Ibacom, 2016, 200 pgs.

Примечания

Ссылки 
 «Жертва» Михаила Скарятина
 Орловский вестник Скарятины: дети цареубийцы
 Энель. «ЖЕРТВА»
 Дело Юровского. Посмертная судьба сомнительного проекта
 Проверка версии о так называемом «ритуальном убийстве» семьи российского Императора Николая II и лиц из его окружения в 1918 году

Михаил
Полковники (Российская империя)
Египтологи России
Оккультисты
Русские эмигранты первой волны во Франции